Pavel Oszipovics Szuhoj (1895–1975), szovjet repülőgéptervező
Szuhoj, orosz repülőgépgyártó vállalat, az Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) része
Szuhoj tervezőiroda, repülőgépek fejlesztésével foglalkozó orosz tervezőiroda, a Szuhoj vállalat része
Szuhoj Polgári Repülőgépek, a Szuhoj polgári repülőgépek gyártásával foglalkozó vállalata